Castoraeschna är ett släkte av trollsländor. Castoraeschna ingår i familjen mosaiktrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mosaiktrollsländor
Castoraeschna